Ixtepec es un topónimo de origen náhuatl que proviene de ixtli que significa “superficie”, tepetl que significa “cerro” y c que significa “en”. En conjunto significa “en la superficie del cerro”. En México se puede referir a:

Municipio de Ciudad Ixtepec, municipio del estado de Oaxaca;
Ciudad Ixtepec, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Ixtepec (Puebla), municipio del estado de Puebla;
Ixtepec (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.